Ишмурзин (; ) — фамилия. Известные носители:

Ишмурзин, Аухади Галяутдинович  (ок. 1890 — 1923) — военный деятель, активный участник гражданской войны в России и Башкирского национального движения, штабс-ротмистр.	
Ишмурзин, Сулейман Галяутдинович (1893—1937) — военный деятель, активный участник гражданской войны в России и Башкирского национального движения, штабс-капитан.